Варакин, Алексей:
 Варакин, Алексей Александрович (род. 1975) — российский боксёр.
 Варакин, Алексей Павлович (1911—2000) — советский фехтовальщик, пятиборец.